The Suspect – film del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Suspect – film del 1916 diretto da S. Rankin Drew
 The Suspect (Jidu zhongfan) – film del 1998 diretto da Ringo Lam
 The Suspect – film del 2006 diretto da Keoni Waxman
 The Suspect – film del 2013diretto da Stuart Connelly